Wulf může znamenat:

místní název
 Wulf, ostrov v Estonsku – viz Aegna

příjmení
 Theodor Wulf (1868-1946), německý fyzik a jezuitský kněz